Hodonice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Znojmo, siehe Hodonice
Gemeinde im Okres Tábor, siehe Hodonice u Bechyně
Hodonice, Ortsteil von Malonty, Okres Český Krumlov
Vyšší Hodonice, Ansiedlung in der Gemeinde Rožmitál na Šumavě, Okres Český Krumlov (früher zu Omlenice gehörig)